«El jardín» es una canción interpretada por el grupo español Alaska y los Pegamoides, regalado como sencillo promocional en uno de sus últimos conciertos en noviembre de 1982. La letra fue compuesta por Eduardo Benavente y Nacho Canut.

Antecedentes 
En 1982, tras la marcha de Nacho a Dinarama, Alaska decide terminar los conciertos que tenía contratados y regalar un flexi disc a los asistentes de sus últimos conciertos en Madrid, que se celebran en la Escuela de Caminos, en noviembre de 1982. En el sencillo se incluyen las canciones «El jardín» y «Volar».

Formatos

Referencias 

Sencillos de 1982
Sencillos de Alaska y los Pegamoides
Canciones de Alaska y los Pegamoides
Sencillos de punk
Canciones de España de 1982
Canciones en español